Toni Giménez i Fajardo, conegut artísticament com a Toni Giménez (Barcelona, 5 d'octubre del 1959), és cantant-animador per a públic infantil i familiar, cantant folk per a adults, músic i compositor des del 1977. És també doctor en pedagogia.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Toni Giménez. ,  i 
 Presentació del CD Trenta anys, trenta èxits de Toni Giménez. 

Cantants barcelonins en català
Cantants barcelonins contemporanis
Naixements del 1959